Die Saison 2008/09 war die 17. Spielzeit der belarussischen Extraliga, der höchsten belarussischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt vierten Mal in der Vereinsgeschichte der HK Junost Minsk.

Nach zwei Jahren der Abwesenheit kehrten die Mannschaften aus Lettland wieder in den Spielbetrieb zurück. Allerdings waren sie nicht zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt.

Hauptrunde

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der 14 Mannschaften insgesamt 52 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime bzw. Shootout zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime bzw. Shootout gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach der regulären Spielzeit null Punkte.

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (frz.)

Extraliga-Saison (Belarus)
Eishockeysaison 2008/09